Novaci (Noord-Macedonië), een gemeente in Noord-Macedonië
Novaci (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub